Mit Tri-State Wrestling kann bezeichnet werden:
 die ehemalige Wrestling-Liga NWA Tri-State Wrestling, eine ehemalige Regional-Promotion der National Wrestling Alliance, siehe Universal Wrestling Federation (Bill Watts)
 die Wrestling-Liga Tri-State Wrestling Alliance, einer Vorgängerorganisation von Extreme Championship Wrestling
 ein aktueller Wrestlingverband der National Wrestling Alliance an der amerikanischen Ostküste 
 eine Teil-Organisation der Independent Wrestling Association